First Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Methodist Episcopal Church (Trinidad, Colorado), NRHP-ID 05000783
 First Methodist Episcopal Church (Pueblo, Colorado), NRHP-ID 79000620
 First Methodist Episcopal Church (Monte Vista, Colorado), NRHP-ID 03001011
 First Methodist Episcopal Church (Windsor, Colorado), NRHP-ID 04000660
 First Methodist Episcopal Church (Fellsmere, Florida), NRHP-ID 96001521
 First Methodist Episcopal Church (Stillmore, Georgia), NRHP-ID 99000160
 First Methodist Episcopal Church (Des Moines, Iowa), NRHP-ID 84001295
 First Methodist Episcopal Church (Kensett, Iowa), NRHP-ID 00000985
 First Methodist Episcopal Church (Stafford, Kansas), NRHP-ID 02001264
 First Methodist Episcopal Church (Port Hope, Michigan), NRHP-ID 87001963
 First Methodist Episcopal Church (Montclair, New Jersey), NRHP-ID 86003048
 First Methodist Episcopal Church (Albuquerque, New Mexico), NRHP-ID 76001192
 First Methodist Episcopal Church (Canton, Ohio), NRHP-ID 79001948
 First Methodist Episcopal Church (Massillon, Ohio), NRHP-ID 85001803
 First Methodist Episcopal Church (Vermillion, South Dakota), NRHP-ID 03001522
 First Methodist Episcopal Church (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID 94001582
 First Methodist Episcopal Church (Seattle, Washington), NRHP-ID 10001105
 First Methodist Episcopal Church (Eau Claire, Wisconsin), NRHP-ID 99000241

Siehe auch:
 First Methodist Episcopal Church and Parsonage
 First Methodist Episcopal Church, South